

Geografia 
 Saint-Simon – comune francese del dipartimento dell'Aisne
 Saint-Simon – comune francese del dipartimento del Cantal
 Saint-Simon – comune francese del dipartimento della Charente
 Saint-Simon – comune francese del dipartimento del Lot
 Saint-Simon-de-Bordes – comune francese del dipartimento della Charente Marittima
 Saint-Simon-de-Pellouaille – comune francese del dipartimento della Charente Marittima
 Saint-Simon-les-Mines – comune canadese del Québec

Persone 
 Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon (1760-1825) – filosofo francese
 Louis de Rouvroy de Saint-Simon (1675-1755) – scrittore francese